Ру́сский о́стров:

Острова:
 Русский остров — остров в Японском море, в архипелаге Императрицы Евгении, относится к Приморскому краю России (в черте Владивостока).
 Русский остров — остров в Карском море, в архипелаге Норденшельда, относится к Красноярскому краю России.

Другое:
 «Русский остров» — издательство во Владивостоке.

См. также 
 
 Острова Россиян — вариант названия островов Туамоту в Тихом океане.